Batàvia (regió), la zona geogràfica on vivien els bataus.
 Batavia, antic nom de la ciutat de Jakarta, capital d'Indonèsia.
 Batavia (Illinois)
 Batavia (Iowa)
 Batavia (Nova York)
 Batavia (Ohio)